Deep Down steht für:

 Deep Down (Film), US-amerikanischer Spielfilm von John Travers (1994)
 Deep Down (Dennis-Brown–Album), Musikalbum von Dennis Brown (1976)
 Deep Down (Enrico-Pieranunzi–Album), Musikalbum von Enrico Pieranunzi (1987)
 Deep Down (Carey-Bell–Album), Musikalbum von Carey Bell (1995)
 Deep Down (Citizen-Swing–Album), Musikalbum von Citizen Swing (1996)